Os Yogi és un personatge d'Hanna-Barbera.
 The Yogi Bear Show, sèrie que protagonitza iniciada el 1961.
 L'os Yogi i l'hidroavió màgic, pel·lícula d'animació de 1987.
 La gran escapada de l'os Yogi, pel·lícula d'animació de 1987.
 L'os Yogi i la invasió dels ossos de l'espai, pel·lícula d'animació de 1988.
 Yogi Bear, pel·lícula d'acció real de 2010.
 Yogi Bear, videojoc de 1987.